'''Александра Жуковская:
 Жуковская, Александра Александровна (1871—1940) — русский художник и педагог.
 Жуковская, Александра Васильевна (1842—1912) — фрейлина, дочь поэта В. А. Жуковского, морганатическая супруга великого князя Алексея Александровича.